Лисянский полк — военно-административная единица Войска Запорожского  со столицей в Лисянке.

История 
Лисянский полк был основан Максимом Кривоносом в начале 1648 года. После Зборовского мира полк был упразднен, а его территория вошла в состав Корсунского полка. Полк восстанавливался в 1657-1659 и 1664-1665 годах. Окончательно полк как войсковое подразделение Петра Дорошенко прекратил своё существован в 1674 году, когда территория была занята турецкими войсками, а население ушло на Левобережье.

Полковники 
Реестр полковников Лисянского полка:

Кривонос, Максим (1648)
Якимович, Демьян (1648-1649 и 1657-1659)
Высочан, Семён (1664-1665)

Литература 

Полки Гетманщины
Воинские части и формирования, созданные в 1648 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1674 году